Pescina eller Pešćina kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Pescina, kommun, Abruzzo, Provincia dell' Aquila, 
 Pescina, Grosseto, ort, Toscana, Provincia di Grosseto,